

Codici 
 EEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eek (Alaska) (Stati Uniti)
 EEK – codice valutario ISO 4217 della Corona estone, ex-valuta dell'Estonia sostituita dall'euro il 1º gennaio 2011

Altro 
 Eek – batterista metal
 Eek – comune dell'Alaska, Stati Uniti d'America